Синтія (ім'я) () — жіноче ім'я.
 Синтія (рослина) () — рід рослин родини Кактусові.
 Синтія (бактерія) () — штам бактерії (Mycoplasma laboratorium), що містить повністю синтетичний геном.